Bihlmeier ist der Familienname von: 

 Anja Bihlmaier (* 1978), deutsche Dirigentin
 Bernd Bihlmaier (* ), deutscher Schauspieler 
 Heide Bihlmaier (* 1954), deutsche Bildhauerin und Trägerin des Kunstpreise des Landes Baden-Württemberg 
 Dieter Bihlmaier (1941–1981), deutscher Jazzflötist

Siehe auch:
 Bihlmayer
 Bihlmeyer
 Billmaier 
 Billmeier
 Billmeyer
 Bühlmayer 
 Bühlmeyer